Ирби́т — наименование различных географических объектов в Свердловской области России.

 Ирбит — город областного значения.
 Ирбит — станция Свердловской железной дороги в городе Ирбите.
 Ирбит — река в Сухоложском, Артёмовском, Ирбитском районах и городе Ирбите, приток Ницы.

См. также 
 Ирбитское — озеро в Сухоложском районе.